Raakunsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Raakunsaari (ö i Norra Savolax), 
 Raakunsaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar